Breckwoldt ist der Familienname folgender Personen:

 Antje Brüggemann-Breckwoldt (* 1941), deutsche Keramikerin und Bildende Künstlerin
 Edith Breckwoldt (geb. Burmester; 1937–2013), deutsche Bildhauerin
 Marion Breckwoldt (* 1957), deutsche Theater-, Film- und Fernsehschauspielerin